Alexander Mollinger, Nederlands kunstschilder
Dina Mollinger-Hooyer, Nederlands schrijfster
Dolly Mollinger, Nederlands actrice
Ernst Frederik Louis Mollinger, Nederlands koloniaal politicus
Frans Mollinger, Nederlands componist
Ida Mollinger, docent stemvorming aan de Amsterdamse Toneelschool
Max Mollinger, Nederlands drummer van de band Gruppo Sportivo

Zie ook
 Möllinger

Achternaam